Чере́шневе — село в Україні, в Більмацькому районі Запорізької області. Населення становить 54 осіб.

Географія 
Село Черешневе знаходиться на лівому березі річки Каратюк, біля її витоків, за 5 км від села Білоцерківка та за 6 км від села Темрюк (Нікольський район).

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Посилання 
 Погода в селі Черешневе 

Села Запорізької області